Troki est, en polonais, le nom de la vlle de Lituanie Trakai
 Famille Troki, originaire de cette ville